Thioune ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Thioune (* 1974), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Fatou Thioune (* 1985), senegalesische Fußballschiedsrichterin
 Makhtar Thioune (* 1984), senegalesischer Fußballspieler
 Mame Saher Thioune (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Ousseynou Thioune (* 1993), senegalesischer Fußballspieler